Jungfruskär (Houtskär), kleine eilandengroep in de Scherenzee tussen Åland en Finland
 Jungfruskär (Zweden), eiland in de archipel van Stockholm